AMB puede hacer referencia a:

 Aviación Militar Bolivariana.
 Asociación Mundial de Boxeo.
 Área metropolitana de Barcelona.
 Área metropolitana de Bogotá.
 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago de Chile.
 Autopista AMB, acceso vial al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile.
 Principado de Amb, antigua subdivisión de Pakistán.

Siglas